Britton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Edward Britton
 Donald Macphail Britton
 Everard B. Britton
 Elizabeth Gertrude Britton
 Max Edwin Britton
 Nathaniel Lord Britton